Имя Людовик (Людвиг) I имело ряд европейских правителей:

 Людовик I Благочестивый (778—840) — император Запада, сын Карла Великого
 Людвиг I Бородатый (ум. ок. 1080), граф в Тюрингии
 Людвиг I (ландграф Тюрингии) (ок. 1090 — 13 января 1140), граф в Тюрингии (Людвиг III) с 1123, ландграф Тюрингии с ок. 1131
 Людвиг I (граф Вюртемберга) (1119—1158) — граф Вюртемберга с 1143 года.
 Людвиг I Кельгеймский — герцог Баварии в 1183—1231 годах (династия Виттельсбахов)
 Людовик I (граф Сансера) (ок. 1207—1267) — граф Сансера с 1219 года
 Людовик I (граф Невера) (ум. 1322) — граф Невера
 Людовик I Хромой (1279—1341) — первый герцог де Бурбон
 Людовик I (1304—1346) — граф Фландрии и Невера
 Людовик I Великий (1326—1382) — король Польши (Людвик) и Венгрии (Лайош)
 Людовик I Анжуйский (1339—1384) — герцог Анжуйский, король Неаполитанский и Иерусалимский, граф Прованса и т. д.
 Людвиг I (граф Вюртемберга-Ураха) (1412—1450) — граф Вюртемберга с 1419 года (под именем Людвиг IV), граф Вюртемберг-Ураха с 1442 года
 Людовик I (герцог Савойский) (1413—1465) — герцог Савойский
 Конде, Людовик I Бурбон (1530—1569) — принц Конде
 Людвиг I (великий герцог Бадена) (1763—1830) — великий герцог Бадена
 Людвиг I (король Баварии) (1786—1868) — король Баварии.